Алегени има више значења:
 Округ Алегени (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Округ Алегени (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Округ Алегени (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
 Округ Алегени (Мериленд), је округ у америчкој савезној држави Мериленд
 Алегени (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Алегени (Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Алегени (река), река у САД